Campionato asiatico per club 2006 – torneo pallavolistico femminile
 Campionato asiatico per club 2006 – torneo pallavolistico maschile